Те́льмана, и́мени Те́льмана — название населённых пунктов в государствах бывшего СССР, присвоенное в память о лидере немецких коммунистов Эрнсте Тельмане (1886—1944).

Казахстан 
 Тельмана — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Тельмана — название села Карашенгель до 2005 года, в Каратальском районе Алматинской области.
 Тельмана — название села Жаксылык до 1993 года, в Рыскуловском районе Жамбылской области.

Россия 
 имени Тельмана — село в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Тельмана — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Тельмана — посёлок в Тосненском районе Ленинградской области.
 имени Тельмана — посёлок в Раменском районе Московской области.
 имени Тельмана — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 имени Тельмана — посёлок в Марксовском районе Саратовской области.
 Тельмана — посёлок в Моздокском районе Северной Осетии.
 имени Тельмана — хутор в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Тельмана — посёлок в Саткинском районе Челябинской области.
 Имени Тельмана — название посёлка Санамер до 1999 года, Предгорного района Ставропольского края.

Украина 
 Тельмана — посёлок в Липовецком районе Винницкой области.
 Тельмана — до 2016 г. название села Шахтёрское в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Тельмана — до 2016 г. название села Заречное в Белозёрском районе Херсонской области.

См. также 
 Площадь Эрнста Тельмана